Los miacoideos (Miacoidea) son una superfamilia parafilética extinta de carnívoros, representada por la familia de los miácidos. Esta familia está tradicionalmente subdividida en dos subfamilias: los miacinos y los viverravinos. Eran carnívoros primitivos que vivieron en la época del Paleoceno y Eoceno entre 50 y 35 millones de años. Los miacoideos son considerados como los carnivoramorfos basales.

Clasificación 
Clado Carnivoramorpha
Superfamilia †Miacoidea
Familia †Miacidae 
Subfamilia †Miacinae
Géneros: Chailicyon, Eosictis, Miacis, Miocyon, Oodectes, Palaearctonyx, Paramiacis, Paroodectes, Prodaphaenus, Quercygale, Tapocyon, Uintacyon, Vassacyon, Vulpavus, Xinyuictis, Ziphacodon
Subfamilia †Viverravidae 
Géneros: Bryanictis, Didymictis, Ictidopappus, Pristinictis, Protictis, Raphictis, Simpsonictis, Viverravus

†